Japonski izraz jodo se lahko nanaša na:

 jōdō (borilna veščina)
 jōdo (budistična nunska šola)
 Jodo, reka na japonskem otoku Honšu